В списъка са включени всички градове в Словения с население над 5000 души към 2005 година.

За да бъде обявено селище в Словения за град, то трябва да има най-малко 3000 жители и да е получило одобрението на Народното събрание. След обявяването на независимост през 1991 г. статутът на всички населени места в страната е преразгледан и тези, които към онзи момент вече са били градове, са получили препотвърждение, а останалите са били преразгледани и съответно категоризирани.

Словения